Jméno a příjmení Bohumil Kratochvíl má více nositelů:

 Bohumil Kratochvíl (* 1949) – český vysokoškolský profesor chemie
 Bohumil Kratochvíl (motocyklový závodník) (* 1936) - silniční motocyklový závodník
 Bohumil Kratochvíl (básník) (1883–1902) – český básník